Dania:
 Hasle – miasto

Szwajcaria:
 Hasle – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Entlebuch
 Hasle bei Burgdorf – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Osoby:
 Henning Hasle – duński polityk
 Leif Hasle – duński pisarz